

Astrologia
 Case – suddivisioni della carta natale di una persona

Geografia 
 Case – township della Contea di Presque Isle, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Case-Pilote – comune francese  nel dipartimento d'oltre mare della Martinica

Informatica 
 Case – telaio dentro cui sono assemblati i componenti di un computer
 CASE – acronimo per Computer-aided software engineering
 case – parola chiave nelle strutture di controllo

Motori 
 Case Corporation – Ditta produttrice di macchine agricole
 Case IH – Ditta produttrice di macchine agricole, nata dalla fusione della Case Corporation con International Harvester
 Case New Holland – Ditta produttrice di macchine agricole e macchine movimento terra, nata dalla fusione di Case IH con New Holland Agricolture e New Holland Construction

Musica 
 Case – cantante statunitense
 Case – album di Case del 1996

Persone 

 Jimmy Case – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Stevie Case – videogiocatrice e game designer statunitense
 Neko Case – cantautrice e musicista statunitense

Personaggi immaginari 
 Case – protagonista del romanzo Neuromante di William Gibson
 CASE – personaggio del film Interstellar diretto da Christopher Nolan

Pagine correlate 

 Casa (disambigua)

Altri progetti